Artiemjew () – rosyjskie nazwisko

 Eduard Artiemjew – radziecki i rosyjski kompozytor muzyki filmowej
 Pawieł Artiemjew – radziecki dowódca wojskowy i polityk
 Wiaczesław Artiemjew – radziecki wojskowy, działacz emigracyjny 
 Władisław Artiemjew – rosyjski szachista
 Władimir Artiemjew – radziecki konstruktor

 Zobacz także
 Artiemjewa – żeńska forma